Грано может означать:
 Грано, Карло (1887—1976) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат. 
 Грано — населенный пункт в штате Северная Дакота (США).
 Грано — разменная денежная единица Мальтийского ордена, 1/240 мальтийского скудо.